Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie Premier 5, se dispute à Montréal du 25 au .

Faits marquants 
 Serena Williams, tête de série , déclare forfait à cause d'une blessure à l'épaule.
 La tenante du titre et  mondiale Belinda Bencic doit renoncer à défendre son titre en raison d'une blessure au poignet gauche.
 Victoria Azarenka,  mondiale, blessée au genou et enceinte ne participe pas au tournoi.
 On note également le forfait de l'Américaine Coco Vandeweghe, de la Danoise Caroline Wozniacki, de la Roumaine Irina-Camelia Begu, de la Serbe Jelena Janković et de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Elles sont respectivement remplacées dans le tableau principal par Madison Brengle, Mirjana Lučić, Heather Watson, Misaki Doi et Elena Vesnina.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2016)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Canada
Sport au Québec en 2016
Tennis en août 2016